BMI - a testtömegindex angol rövidítése
 BMI - légitársaság
 Broadcast Music, Inc., rövidítve BMI, egy amerikai előadói jogvédő iroda
 bmibaby - légitársaság